Die Spielzeit 1951 war die 20. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die sechste Saison der Nationalliga.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1951. Weil in der Meisterschaft 1950 zwei Mannschaften abgestiegen sind, gibt es keinen Absteiger.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

51
Handballveranstaltung 1951